Ramón Berenguer de Anjou-Sicilia (1281-1307). Hijo de Carlos II de Nápoles y de María de Hungría. Nació en Provenza durante una estadía de sus padres en esta parte de los dominios angevinos y se crio también en estas tierras.

Durante la cautividad de su padre en manos del rey de Aragón él y sus hermanos fueron enviados para intercambiar al rey, pero fue finalmente liberado el 7 de junio de 195 y según lo estipulado por el Tratado de Anagni. Junto a sus hermanos Juan de Durazzo y Felipe de Tarento, escoltó a Violante de Aragón y Sicilia, futura reina de Nápoles.

En 1300 recibe los títulos de Conde de Gravina y de Andria y el de Príncipe de Piamonte.

En 1305 contrajo nupcias con Margarita de Clermont, nieta de San Luis de Francia e hija de Roberto de Clermont, pero murió antes de que tuvieran hijos.

Ancestros

Casa de Anjou-Sicilia
Condes de Provenza
Nobles de Francia del siglo XIV
Nacidos en Provenza-Alpes-Costa Azul
Fallecidos en Nápoles